NSA může znamenat:
 Národní bezpečnostní agentura – kontrarozvědka Spojených států amerických
 Národní sportovní agentura – český státní úřad pro podporu sportu
 Nová syrská armáda – povstalecká ozbrojená skupina složená převážně z dezertérů SAA
 Nichiren Shoshu of America – americká odnož buddhistické školy Sóka gakkai
 nesteroidní antiflogistikum – léky s protibolestivým, protihorečnatým a protizánětlivým účinkem
 nesamostatný (non-standalone) – způsob nasazení (či režim provozu) některých technologií v kombinaci s jinými (např. 5G NR NSA)

Zkratky